Albert Huybrechts (1899-1938), musicien et compositeur belge ;  
 Léon Huybrechts (1876-1956), skipper belge ;  
 Louis Huybrechts (1875-1953), skipper belge ;  
 Pieter Huybrechts (1956-), homme politique belge ;  
 Sven Huybrechts (-), réalisateur belge.